Le Masters de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie Masters 1000, s'est disputée du 17 au  sur dur. C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Roger Federer remporte le simple messieurs. En finale, il bat Novak Djokovic, mettant fin à trois défaites consécutives contre le Serbe et décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP et le  à Cincinnati.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Édouard Roger-Vasselin et Daniel Nestor qui remportent leur premier titre ensemble. Il s'agit du  pour le Français et du  pour le Canadien.

Primes et points

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Allemand Tommy Haas, de l'Argentin Juan Mónaco et des Espagnols David Ferrer et Guillermo García-López.
 Pour la première fois Novak Djokovic a eu la possibilité en remportant le tournoi de devenir le premier joueur de l'histoire du tennis à réaliser le Golden Masters en carrière, correspondant à au moins une victoire en finale dans chacun des neuf Masters 1000. En effet depuis qu'il a remporté le tournoi de Shanghai en 2012, seul le tournoi de Cincinnati où il a atteint la finale en 2008, 2009, 2011, 2012, manque à son palmarès dans cette catégorie. Il échoue face à Roger Federer pour la troisième fois en finale dans ce tournoi après celle de 2009 et 2012. 
 Roger Federer remporte son septième tournoi à Cincinnati, cette fois sans perdre ni son service ni un set de la semaine. Seul Feliciano López réussit à se procurer des balles de break (3) contre lui. Il bat le 2 mondial Andy Murray en demi-finale et le 1 Novak Djokovic en finale.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2015)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2015
Tennis aux États-Unis en 2015
Cincinnati
Tennis en août 2015
Sport aux États-Unis en août 2015
Sport dans l'Ohio en 2015